

Зіленд — місто, штат Мічиган
 Зіленд — місто, штат Північна Дакота